Lučani je lahko:
 Lučani (vas) (Srbija)
 Lučani (Srbija)